O nome Ingrid foi usado para dar nome a um ciclone tropical no Oceano Atlântico:
 Tempestade tropical Ingrid (2007) - tempestade tropical a leste das Pequenas Antilhas. Nunca ameaçou a costa.

Para um no Oceano Pacífico sudoeste:
 Furacão Ingrid (1946);

Para um no Oceano Índico sudoeste:
 Ciclone Ingrid (1995);

E para três na região da Austrália:
 Ciclone Ingrid (1970);
 Ciclone Ingrid (1984);
 Ciclone Ingrid - ciclone em 2005 com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4 que atingiu a costa nordeste da Austrália, causando 5 fatalidades.

Desambiguação